

Film 
 Czuły barbarzyńca – film w reżyserii Petra Kolihy na podstawie powieści Bohumila Hrabala

Miejsce 
 Czuły Barbarzyńca – kawiarnia literacka w Warszawie

Powieść 
 Czuły barbarzyńca – powieść Bohumila Hrabala